Ульмбах:

 Ульмбах — река в Германии, протекает по земле Гессен. Общая длина реки 13,3 км.
 Ульмбах — река в Германии, протекает по земле Гессен. Общая длина реки 22,9 км.